Лома дел Пантеон има више значења:

 Лома дел Пантеон (Акатлан де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома дел Пантеон (Виља Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику